Паредес () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Паредес, Вильмар (род. 1996) — колумбийский шоссейный велогонщик.
 Паредес, Ирен (род. 1991) — испанская футболистка.
 Паредес, Карлос (род. 1976) — парагвайский футболист.
 Паредес, Кевин (род. 2003) — американский футболист.
 Паредес, Кристиан (род. 1998) — парагвайский футболист.
 Паредес, Леандро (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Паредес, Мариано (1797—1849) — мексиканский генерал и президент.
 Паредес, Мариса (род. 1946) — испанская актриса театра и кино.
 Паредес, Матиас (род. 1982) — аргентинский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2016 года.
 Паредес Ромеро, Рикардо (1898—1979) — эквадорский врач и политик.
 Паредес, Ричард (род. 1995) — чилийский футболист.
 Паредес, Роберто (род. 1955) — парагвайский футболист.
 Паредес, Теодоро (род. 1993) — парагвайский футболист.
 Паредес, Уильям (род. 1985) — мексиканский футболист.
 Паредес, Франко (род. 1999) — аргентинский футболист, защитник.
 Паредес, Хуан (род. 1953) — мексиканский боксёр.
 Паредес, Хуан Карлос (род. 1987) — эквадорский футболист.
 Паредес, Эстебан (род. 1980) — чилийский футболист.
 Перес Паредес, Мануэль (род. 1939) — кубинский кинорежиссёр, сценарист и критик.

Топонимы 
 Паредес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Паредес — населённый пункт в Мексике, штат Агуаскальентес, муниципалитет Сан-Хосе-де-Грасия.
 Паредес — населённый пункт в Мексике, штат Гуанахуато, муниципалитет Санта-Катарина.
 Паредес-де-Нава
 Паредес-де-Сигуэнса
 Паредес-де-Эскалона